Bulcke ist der Name von

 Carl Bulcke (1875–1936), deutscher Schriftsteller
 Henri Van den Bulcke (1889–1947), belgischer Eishockeyspieler und -funktionär
 Paul Bulcke (* 1954), belgischer Manager
 Philippe Bulcke (* 1977), belgischer Judoka
 Richard Bulcke (1880–1948), deutscher Generalmajor

Siehe auch:
 Mount Bulcke, Berg in der Antarktis
 Bulcke-Finger, Felsnadel in der Antarktis